Curtius est le patronyme et le toponyme de plusieurs articles :

Personnalité
Curtius est un nom propre qui peut désigner :

 Curtius, nomen romain
 Curtius, héros romain
 Quintus Curtius Rufus, historien romain du  ou du  ap. J.-C.
 Jean De Corte dit Curtius (1551-1628), riche industriel liégeois, marchand et munitionnaire
 Le Palais Curtius à Liège, réalisé au début du  pour cet industriel
 Le Musée Curtius ou Grand Curtius, ensemble muséal dans le palais du même nom
 Le Moulin de Curtius, moulin à eau du XVIe siècle situé à Vaux-sous-Chèvremont
 Pierre de Corte dit Petrus Curtius (1491-1567), premier évêque du diocèse de Bruges
 Philippe Mathé-Curtz, dit Curtius (1737-1794), médecin et sculpteur sur cire suisse, maître de Marie Tussaud
 Dirk Donker Curtius (1792-1764), avocat et homme d'État néerlandais
 Janus Henricus Donker Curtius (1813-1879), dirigeant néerlandais de l'île artificielle de Dejima dans le port de Nagasaki
 Ernst Curtius (1814-1896), historien et archéologue allemand
 Georg Curtius (1820- 1885), frère du précédent, philologue allemand
 Theodor Curtius (1857-1928), chimiste allemand
 Ludwig Curtius (1874-1954), archéologue allemand
 Julius Curtius (1877-1948), ministre des affaires étrangères de l'Allemagne sous la République de Weimar
 Ernst Robert Curtius (1886-1956), philologue allemand

Toponyme
 Lacus Curtius, espace sacré du Forum de Rome
 Curtius, nom d'un cratère lunaire

Biologie 
 Curtius est le nom d'un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.

Divers
 La Curtius, bière belge
 Le réarrangement de Curtius, réaction chimique
 Marcus Curtius se précipite dans le gouffre, titre d'une gravure sur cuivre de Georges Reverdy

Notes et références